Die Bezeichnung Olympiapark wird für mehrere Austragungsorte von Olympischen Spielen verwendet:

 Olympiapark Berlin
 Olympiapark (Montreal)
 Olympiapark (München)
 Olympiapark Seoul (, Seoul ollimpik gongwon, engl. Olympic Park Seoul)
 Sydney Olympic Park
 Olympiapark () in Peking
 Olympiapark Komazawa in Tokio